Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1986 bestod av tolv lag, och FC Kuusysi från Lahtis blev finländska mästare. För första gången sedan 1978 slopades olika former av slutspel, och på nytt körde man med en rak serie.

Slutställning

Kvalspel
KePS, Kemi - Kontu, Helsingfors 7-5 (4-3, 3-2)

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1986 i Finland
Fotbollssäsongen 1986
1986